John Hannah (1951) amerikai amerikaifutball-játékos
 John Hannah (1962) skót színész